Gaston (Carolina do Norte)
Gaston (Carolina do Sul)
Gaston (Indiana)
Gaston (Oregon)

Desambiguações de topônimos